L'émeute de 2014 à Sarcelles, qui s'est déroulée le dimanche , fait suite à une manifestation pro-palestinienne contre l'invasion terrestre israélienne de Gaza. Celle-ci a dégénéré en émeute antisémite dans le quartier de la « petite Jérusalem » à Sarcelles, en France. Une manifestation illégale a rassemblé environ  (la police et les organisateurs ayant des chiffres similaires), sans incident, mais les émeutes ont éclaté rapidement après la dispersion de la manifestation, commençant par  provoquant la police et finissant par impliquer jusqu'à  selon le rapport de la police anti-émeute. Des entreprises appartenant à des Juifs et à des non-Juifs ont été attaquées et pillées par des jeunes locaux armés de barres de métal et de gourdins en bois. Les membres de La Ligue de défense juive (LDJ, Ligue de défense juive) étaient présents à Sarcelles, et a tenté de défendre une synagogue en formant une ligne devant elle et la tenue des casques de motard comme des armes. Des groupes palestiniens ont accusé la Ligue d'avoir provoqué l'attaque en narguant les manifestants et en lançant des projectiles.

Fond

Manifestations pro-palestiniennes 
L'opération Bordure protectrice a créé beaucoup d'émotions en France, notamment au sein de la population française d'origine arabe. Cette composition sociale des pro-palestiniens est à la fois mise en avant par les groupes de gauche radicale et postcoloniale et par les médias de droite  et la plupart des événements se sont déroulés dans les quartiers populaires et à forte immigration. Cependant, après avoir apporté un soutien inhabituellement direct à Israël  le gouvernement français a pris une position dure et a interdit presque toute manifestation pro-palestinienne. Les interdictions ont commencé autour du , le plus souvent présentées comme des interdictions techniques et dues au chevauchement avec les festivités de la fête nationale mais pas partout. Puis les justifications avancées pour les interdictions ultérieures deviennent rapidement  le risque d'affrontements entre militants pro-palestiniens et pro-israéliens, qui commencent dès le 13 juillet. Cela a conduit à de nombreuses manifestations jugées illégales au cours de ce mois, dans un contexte de tensions. Notamment celles de Barbès  et de Sarcelles. Ces manifestations ont souvent été qualifiées d'antisémites, et de nombreux commentaires pointaient la présence d'orientations islamiques ou ethniques (« communautaristes ») sein de ces manifestations, bien qu'elles aient été majoritairement organisées par la gauche radicale et les d'extrême gauche (en particulier le NPA ).

Certaines informations erronées ont été diffusées et corrigées par la suite, alors que des témoignages parlait de condamnations antisémites difficilement contrôlables (comme la rumeur d'une « Mort aux Juifs !" , « Mort aux juifs ! ») mais on y trouve quelques images de la sphère Dieudonné. Parallèlement, la contre-manifestation pro-israélienne à Sarcelles a également été interdite, puisque des groupes tels que la Ligue de défense juive ont déjà participé à plusieurs affrontements violents avec des manifestants pro-palestiniens dans les jours précédents.

Allégations de montée de l'antisémitisme 
 La France a la troisième plus grande communauté de Juifs après Israël et les États-Unis. L'antisémitisme en France a considérablement augmenté ces dernières années, un groupe de surveillance affirmant qu'il a augmenté de 700 % depuis les années 1990. Depuis le début du , l'antisémitisme en France a trouvé de nouvelles sources de recrutement auprès de certains groupes de gauche et dans l'identification d'une partie importante de la population musulmane immigrée à la cause palestinienne d'une part et à l'islamisme radical d'autre part. Début 2014, le nombre de juifs français immigrés en Israël avait dépassé le nombre de juifs américains et dans le même temps 70% des juifs français étaient préoccupés par les insultes ou le harcèlement et 60% par les agressions physiques en raison de leur judéité, les deux chiffres étant beaucoup plus élevés. que la moyenne européenne.

Une épicerie casher a été incendiée, pour laquelle l'auteur a été reconnu coupable d'incendie criminel.

Réactions

Réponse du gouvernement 
Le Premier ministre français Manuel Valls  a condamné l'attaque comme antisémite. Il a déclaré à propos de l'attentat : « Ce qui s'est passé à Sarcelles est intolérable : attaquer une synagogue ou une épicerie casher, c'est tout simplement de l'antisémitisme, du racisme ».

Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a déclaré que c'était la violence qui avait motivé l'interdiction, et non que l'interdiction avait motivé la violence.

Trois hommes, âgés de 21 et 28 ans, ont été condamné entre six et dix mois pour leur participation à l'émeute. Un quatrième homme a été condamné avec sursis et un mineur a reçu une amende. Trois autres hommes ont été condamnés avec sursis pour leur participation à une émeute à Paris le même jour. Aucune des condamnations à Sarcelles n'était pour « antisémitisme ». Au lieu de cela, ils concernaient des infractions mineures à l'ordre public. Le terme «émeute» n'a jamais été utilisé par la police ou les procureurs. .

Voir également 

 Émeutes d'Oslo en 2008 et 2009

Références 

Émeute ou désordre civil en France
Antisémitisme en France
Juillet 2014 en France
Antisionisme
Antisémitisme